Miejscowości w USA:
 Upham – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McHenry
 Upham – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Langlade
Gminy w USA:
 Upham (ang. Upham Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Langlade
W Wielkiej Brytanii:
 Upham – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)